«Дорога без возврата» — российская фэнтези-рок-опера группы «ESSE» по мотивам саги «Ведьмак» Анджея Сапковского.
На основе рок-оперы поставлен одноимённый фэнтези-мюзикл.
Премьера мюзикла состоялась 14 ноября 2009 года на сцене Областного Дома Народного Творчества г. Ростова-на-Дону. «Дорога без возврата» исполняется группой «ESSE» на концертах с полноформатной сценической постановкой в двух действиях с антрактом. Рок-опера записана в студии группы «ESSE» и опубликована в нескольких аудио- и видео-версиях.
На основе сценической постановки рок-оперы снят полнометражный фильм-мюзикл.
В сценографии задействованы вокалисты группы «ESSE», танцоры ростовского клуба шотландского танца «Tartan butterfly» и ещё более 30 актёров — участников ростовских ролевых клубов. Музыкальная основа оперы — симфо-рок, рок, средневековая музыка, классическая музыка, элементы джаза, европейский фолк, фэнтезийные мотивы

Аннотация 
Чародеи и чудовища, эльфы и люди, весь мир брошен колдуном Вильгефорцем на алтарь войны, истоки которой лежат в древнем пророчестве о гене старшей крови. Возродившись, этот ген даст его обладателю власть над временем и мирами. Чародей жаждет власти, и мир погибнет, если принцесса Цирилла с помощью ведьмака Геральта из Ривии (мутанта — профессионального охотника за монстрами), и его возлюбленной — чародейки Йеннифэр, пройдя через тяжёлые испытания, не завоюет право быть свободной…

Литературная основа 
Сага о «Ведьмаке» Анджея Сапковского.
 Дорога без возврата
 Последнее желание
 Меч Предназначения
 Кровь эльфов
 Час Презрения
 Крещение огнём
 Башня Ласточки
 Владычица Озера

Сюжет

Творческая группа 
 Композитор — Евгений Пронин
 Автор текста либретто — Евгений Пронин
 Сценарий — Евгений Пронин
 Режиссура — Евгений Пронин, Сергей Гуревнин — актёр труппы РОАМТ и режиссёр спектаклей в театрах Ростовской области (версия постановки в ОДНТ 2009 г.)
 Хореограф — Ольга Воронюк
 Грим — Людмила Дымкова, Ольга Воронюк
 Костюмы — мастерская театрального костюма Ростовского областного академического молодёжного театра, Анастасия Доманская
 Постановщики сценического боя — Вячеслав Майер, Антон Рыжков, Денис Липницкий.

Исполнители 
 Геральт — Вячеслав Майер (автор композиции «Это зря»)
 Йеннифэр — Людмила Дымкова
 Цирилла — Дарья Пронина
 Вильгефорц — Юрий Скляр
 Лара Доррен Аэп Шиаддаль — Ольга Струкова
 Эсси Давен — Мария Осадчая (автор композиции «Эсси»)
 Крегеннан из Леда — Олег Гончаров
 Эмиель Регис Рогеллек Терзиефф Годдфрой — Константин Ильин
 Кагыр Маур Дыффин аэп Кеаллах — Денис Липницкий
 Лютик — Михаил Папченков
 Элирена — Мария Барская
 Единорог — Михаил Пронин
 Эльфы :
 Филипп Семёнов, Андрей Бондаренко, Елена Михеева.
 Люди :
 Дмитрий Король, Евгений Рудаков, Антон Рыжков, Юрий Осадчий.
 Дриады :
 Татьяна Стафеева, Наталья Стафеева, Анастасия Костина.
 Ростовский клуб шотландского танца ''«Tartan butterfly»
 Ольга Потапова, Александра Переверзева, Эльвира Субботина, Илья Буленков, Павел Милюковский, Виктор Лобов.

Музыканты 

Рок-опера исполняется на живых концертах группы «ESSE».
 Евгений Пронин — гитара
 Диана Багдасарян — клавишные
 Алексей Мудраков — барабаны
 Олег Кубраков — бас-гитара
 Мария Осадчая — скрипка
 Константин Ильин — гитара
 Юрий Воронюк — виолончель

Музыка 

Вся музыка в рок-опере «Дорога без возврата», за исключением двух композиций, написана Евгением Прониным. Автором композиции «Эсси» является Мария Осадчая, композиции «Это Зря» — Вячеслав Майер. В аранжировке композиций приняли участие все музыканты состава группы «ESSE». Структура музыки в рок-опере основана на классических канонах симфонической музыки, с использованием музыкальных приемов свойственных различным музыкальным жанрам. Такая структура обусловлена необходимостью формирования узнаваемого музыкального образа для каждого действующего персонажа с учётом его личностных качеств, действий, развития героя в ключе событий сюжета. Для этого в структуре оперы в целом, и в построении отдельных композиций используются лейтмотивы — музыкальные темы героев сопровождающие их арии, действия, воспоминания. Музыкальные темы передают эмоции героев в свете происходящих событий, поэтому в разных фрагментах оперы они звучат по-разному. Это реализовано за счёт изменения темпа, тональности, и использования различных приемов звукоизвлечения в контексте событий, что превращает лейтмотивы героев, звучащие в музыке, в полноценный музыкальный диалог, окрашенный эмоциями и наполненный смыслом. Инструменты буквально «разговаривают» между собой отдельными фразами героев. Используются приемы тональных и гармонических связей с героями. Разнообразные приемы звукоизвлечения и звукоподражания, призваны раскрыть мысли и чувства персонажей оперы за счет использования риторических фигур, «повторяющих» когда-либо произнесенный текст. При этом звучит не менее сложный текст, полный аллюзий, аллегорий, метафор и эльфийского языка Сапковского. Лейтмотивные музыкальные темы присущи не только героям, но и событиям, явлениям (предназначение, война, страх, прощение), что характерно для классической оперы. Темы героев и лейтмотивы в опере взаимодействуют, сливаются, разрушаются и развиваются, формируя при этом музыкальные образы, которые призваны раскрыть и показать слушателю переживания героев и изменения их жизненных приоритетов.

Композиции в рок-опере имеют сложносоставную структуру. Каждая композиция имеет от 7 до 20 фрагментов в различной стилистике, с разным музыкальным размером в ритм секции и оркестровке, и соответственной сменой мелодии и гармонии. Для композиций вошедших в оперу в целом не характерна традиционная для песен концептуальных альбомов структура с припевами и куплетами. Все композиции в опере построены с общей динамикой от начала к концу в пределах композиции, и с общей тенденцией музыкального усиления от увертюры к финалу. Ключевой позицией авторов «Дороги без возврата» является использование приемов эмоциональной окраски музыки, свойственных различным музыкальным жанрам, для создания соответствующей сценарию эмоциональной и смысловой окраски музыки. При этом авторы использовали как традиционные для классической музыки принципы композиции, так и «лёгкость» джазовой школы импровизации, и эмоциональную яркость свойственную современной рок-музыке.

Действие рок-оперы происходит в вымышленном мире, близком к реальному Средневековью, поэтому временная локализация реализована и в музыке. Широко представлены элементы фолка, в аранжировке используются соответствующие средневековой стилистике партии скрипки, виолончели, флейты, мандолины, клавесина и других музыкальных инструментов характерных для описываемого времени. В качестве музыкальной основы рок-оперы принят doom, power metal, прогрессивный рок, эмоциональная насыщенность которых создаёт атмосферу тревожности и возвышенности, тоски и героики, ужаса войны и злобы человека. В опере акцентировано симфоническое звучание струнных, духовых инструментов, и классического рояля, что создаёт традиционное для симфонии звучание, а сложность структуры прогрессивного рока создаёт базу для реализации лейтмотивной насыщенности и сложной музыкально-смысловой структуры свойственной композициям «ESSE».

При аранжировке композиций рок-оперы музыкантами широко используются эффекты обработки звука, современные синтезаторы. В звукоряд включены звуки битвы, семплы звуков природы, лошадиное ржание и т. д. Это создаёт дополнительную «атмосферность» музыки, и подчеркивает происходящие события. Вокальные партии в рок-опере исполняются вокалистами от лица своего героя, и имеют структуру арий. Авторский текст в либретто оперы не привязан к конкретному герою и исполняется хором вокалистов группы «ESSE». Часть авторского текста исполняется вокалистами исполняющими роли духов Эсси Давен, Лары Доррен, Крегеннана из Леда. В хоровых фрагментах рок-оперы широко используются многоголосие, хоровые каноны, контрапункт, и другие приемы хорового пения.

Постановка 

В постановке рок-оперы используются различные театральные приемы. В том числе: сценический бой, постановочные бои на мечах и других видах средневекового оружия..
Для реализации на сцене эпизодов битв и фехтовальных номеров, прописанных в сценарии, группа с 2008 года сотрудничает с ростовскими клубами исторического фехтования «Венсен» и «Серебряный единорог». В постановке сценического боя акцент делается на реалистичности и бугуртности фехтования, но не в ущерб свойственной для арт-фехтования артистичности приемов. Постановка сценического боя также включает элементы рукопашного боя и восточных единоборств

Костюмы актёров изготовлены мастерской сценического костюма Ростовского областного молодёжного академического театра. Часть костюмов разработана мастером Анастасией Доманской. В постановке боевых сцен используются муляжи средневекового оружия, доспехов. Участникам группы Олегом Гончаровым и Филиппом Семеновым изготовлены сценические декорации.

В марте 2009 года состоялись предпремьерные показы рок-оперы в ростовском клубе «Бас-Бочка». На этих концертах «Дорога без возврата» была представлена с начальной сценической постановкой. 14 ноября 2009 года состоялась премьера театральной постановки рок-мюзикла «Дорога без возврата» на сцене Ростовского Областного Дома Народного Творчества (ОДНТ). Эта постановка была реализована в сотрудничестве с режиссёром РоАМТ — Сергеем Гуревниным. При работе над постановкой, либретто рок-оперы было дополнено диалогами героев вне текста композиций. В сценографии появились новые эпизоды, введены дополнительные персонажи (бард — Лютик, Вампир — Эмиэль Регис, рыцарь Нильфгаардец — Кагыр Аэп Кеаллах, эльфы, чародеи, чудовища, дриады, единорог, и другие герои). В этой версии постановки сценография «Дороги без возврата» пополнилась танцевальными номерами, реализованными силами Ростовского клуба Шотландского танца «Tartan Butterfly». Хореография реализована руководителем клуба — Ольгой Воронюк. Танцевальные номера в постановке основаны на исторических и шотландских, классических средневековых, и современных танцах. В постановке композиции «Шаэрраведд» танец эльфов имеет ритуальный характер, и включает элементы фехтования.

В сценографии широко используются световые и звуковые спецэффекты. Участниками и друзьями группы разработаны и изготовлены «магические» шары, сценический костер, оружие чародеев. Декорации меняются между сценами и включают не только задники, но и сложные объемные сценические конструкции. В постановке участвуют находящиеся на сцене музыканты группы «ESSE», что позволяет зрителю не потерять ощущение живого концерта.
В 2010 году состоялась новая премьера обновлённой постановки рок-оперы. Режиссирование было осуществлено Евгением Прониным. Постановка включила более 70 новых сценических эпизодов, танцев, боев, диалогов. В Рок-оперу вошли новые композиции написанные Марией Осадчей (сцена «Эсси») и Вячеславом Майером (Сцена «Это Зря»). Постановка была привязана к разработанным Виталием Мешаловым и Юрием Осадчим «магическим» порталам.

Видеоверсии постановки

Концертная видеоверсия 

Концерт «ESSE» 14 ноября 2009 года в ОДНТ был снят на видео специалистами ростовских телеканалов (видеооператоры Руслан Хамчиев, Юрий Ляшко, Юрий Завязкин, Павел Вихрев). Эти видеоматериалы стали основой концертной видеоверсии рок-оперы. Видеомонтаж осуществлен Евгением Прониным. Полная концертная видеоверсия опубликована на официальном сайте группы «ESSE» в 2009-2012 гг. Видеоматриалы концертной видеоверсии были использованы для концертного видеоклипа на композицию «Башня Чайки» 2010 года.

Сценическая видеоверсия 
10 апреля 2010 года в ростовском ОДНТ группа «ESSE» представила обновлённую постановку рок-оперы, включающую две новых сцены.
Концерт «ESSE» 10 апреля 2010 года был снят видеооператорами ростовских телеканалов: Русланом Хамчиевым, Юрием Ляшко, Юрием Завязкиным, Павлом Вихревым. Эти видеоматериалы стали основой для монтажа сценической видеоверсии рок-оперы. Режиссура и видеомонтаж осуществлен Евгением Прониным с участием студии «Объектив». Полная сценическая видеоверсия опубликована на официальном сайте группы «ESSE», официальном сайте Анджея Сапковского и ведущих тематических интернет порталах в 2011-2012 гг См.ссылки. Видеоматриалы этого концерта были использованы в фильме-мюзикле «Дорога без возврата» .

В 2013 рок-опера была зкранизирована. 

.

Рок симфония 
«Дорога без возврата» также была записана и опубликована в формате рок-симфонии на DVD- приложении общероссийским тематическим журналом «Мир фантастики» в ноябре 2012 года. В этой версии практически нет партий героев, но сделан акцент на симфонической оркестровке, струнных и клавишные инструментах. .

Интересные факты 
 Анджей Сапковский дал хорошую оценку рок-опере в интервью на фестивале «International Comic Books and Games Festival 2016» в Лодзи
 Все костюмы и бутафория — от меча до цветочка в венке эльфа — сделаны и сшиты на собственные средства участников.
 На основе «Дороги без возврата» аспиранткой РГК им. С. В. Рахманинова Вероникой Шатан написана дипломная работа по теме «Самодеятельная рок-опера XXI века, как явление в современной музыке». В настоящее время пишется диссертационная работа по этой теме..
 В связи со сложностью и большой стоимостью организации сценической постановки шоу, а также в связи с большим количеством участников, «Дорога без возврата» пока исполняется только на её родине в городе Ростов-на-Дону.
 За время работы над рок-оперой среди участников группы появились две новые семьи. Это семьи Юрия Воронюка и Ольги Потаповой, а также Юрия Осадчего и Марии Рябых..
 Порталы
 Использующиеся в постановке магические порталы разработаны Юрием Осадчим, Виталием Мешаловым и Филиппом Семеновым. Порталы работают на специально созданных инженером Алексеем Осадчим микропроцессорах, полный цикл работы портала — 12 шагов в определённом алгоритме.
 Для каждого портала использовано по 300 светодиодов, ультрафиолетовые лампы, высокомощные прожекторы, дым-машины. Для изготовления порталов потребовалось более 100 м2 ткани.
 Механизм открывания двери портала реализован с помощью электродвигателя и привода стеклоочистителя автомобиля ВАЗ-2106..
 Один из порталов используется в качестве символа клетки для души Эсси Давен.
 Каждый из чародеев-главных героев имеет персональный светящийся магический шар «своего» цвета. Шары разработаны и изготовлены Виталием Мешаловым и Юлией Мельниковой.
 В «башне» Вильгефорца (зона на сцене слева (возвышение) используется специально разработанная Алексеем Осадчим подсветка. Хаотическое свечение трёх цветов регулируется микропроцессором по уникальному алгоритму.
 Конструкция ушей эльфов за время работы над постановкой мюзикла трижды менялась.
 Все участники постановки, актёры и музыканты участвуют в работе над постановкой безвозмездно.
 У группы нет репетиционной базы и возможности проведения сценических репетиций. Репетиции проводятся дома у автора рок-оперы.
 В книге Павла Мамонтова — «Разведчик» (Издательство AST. 2014) использованы тексты композиций из рок-оперы «Дорога без возврата».

Отличия оперы от книги 
 В сценарий не вошли многие значимые персонажи и события саги.
 Эмгыр Вар Эмрейс
 Бонарт
 Трисс Меригольд	
 Банда «Крыс» 
 В сценарий не вошли последние главы книги.
 В опере не акцентируется «ведьмачья» сторона личности Геральта, упор сделан на философской составляющей этого и других персонажей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт рок-оперы «Дорога без возврата»
 Раздел о рок-опере «Дорога без возврата» на официальном сайте А.Сапковского (Россия)
  Статья Воронюк Ю. С. "Ростовская симфо-рок группа ESSE, и её проект «Дорога без возврата». «Культура. Наука. Интеграция» 2014 № 1 (25) (Научно-образовательный и прикладной журнал (ISSN: 1998-6300). НОЦ «Образование и социокультурная интеграция». ЮФУ.)
 Раздел о группе "ESSE"и рок-опере «Дорога без возврата» на официальном Польском сайте А.Сапковского (Польша)
 Статья о премьере «Дороги без Возврата» на официальном Российском сайте А.Сапковского
 Статья о рок-опере «Дорога без возврата» на сайте «www.musicals.ru» (Сохраненная копия)
 Видеосюжеты о рок-опере «Дорога без возврата» на телеканалах: Южный Регион — Дон, РЕН-ТВ, СТС, РБК
 Видеосюжет о рок-опере на DVD-диске журнала «Мир Фантастики» № 8 — 2010.
 Видеосюжет о рок-опере на DVD-диске журнала «Мир Фантастики» № 12 — 2012.
 Профессиональные рецензии:
 Рецензия Веры Волошиновой
 Рецензия Анастасии Деминой на официальном сайта А. Сапковского
 Рецензия на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростов-на-Дону
 Рецензия Анны Щетиной к сценической видеоверсии рок-оперы «Дорога без возврата»
 Рецензия на фэнтези-портале dreamworlds.ru (Сохраненная копия)

 Видеоверсия рок-оперы (2012) на сайте журнала «Мир фантастики» , , , , , , , , , , , , 
 Видеоверсия рок-оперы на официальном Российском сайте А.Сапковского
 Анонс видеофрагмента рок-оперы на DVD-диске журнала «Мир Фантастики»
 Анонс видеосюжета о рок-опере на DVD-диске журнала «Мир Фантастики»

 «Дорога без возврата» на официальном сайте ESSE
 Интервью с Анджеем Сапковским на «International Comic Books»
 «Радио России». «Музыкальная литература» от 21 марта 2019
 "Ростовская симфо-рок группа «ESSE» и её проект «Дорога без возврата». Воронюк Ю. С. Ростовская государственная консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова в журнале «КУЛЬТУРА. НАУКА. ИНТЕГРАЦИЯ» (25-2014).

Мюзиклы по алфавиту
Российские рок-оперы
Фэнтезийные оперы
Мюзиклы 2009 года